Jepolding ist der Ortsname von

 Jepolding (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Jepolding (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern